

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Czarny Las – część miasta Ruda Śląska
 Czarny Las – część miasta Woźniki
 Czarny Las – przysiółek wsi Gatka w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Czarny Las – kolonia wsi Czermno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Czarny Las – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Ludwin
 Czarny Las – nazwa od 2023 r. wsi w woj. lubelskim w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów

 Czarny Las – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów
 Czarny Las – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Czarny Las – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Czarny Las – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Czarny Las –  część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Czarny Las – część wsi Głogoczów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Czarny Las – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Czarny Las – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Czarny Las – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Czarny Las – część wsi Kajetany w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Czarny Las – osada leśna w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Czarny Las – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Czarny Las – część wsi Górki Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Czarny Las – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Czarny Las – część wsi Kocikowa w woj. śląskim, w pow. zawierciański, w gminie Pilica
 Czarny Las – część wsi Nowek w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Czarny Las – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Czarny Las – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona

Ukraina 
 Czarny Las – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim
 Czarny Las – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim
 Czarny Las – masyw leśny w okolicach kresowego Stanisławowa w obwodzie iwano-frankowskim; miejsce tzw. mordu w Czarnym Lesie
 Czarny Las – początek tatarskiego Szlaku Czarnego

Inne miejsca 
 Czarny Las – jedna z późniejszych nazw Via Aurelia
 Czarny Las – masyw w Górach Kamiennych
 Czarny Las – rezerwat przyrody
 Czarny Las (Schwarzwald) – masyw górski w południowo-zachodnich Niemczech

Filmy 
 Czarny las – film z 1989 roku
 Czarny las – film z 2012 roku

Inne 
 „Czarny Las” – tort szwarcwaldzki

Zobacz też 
 Czarnylas
 Schwarzwald (niem. „Czarny Las”)
 Czarnolas